Această pagină este o listă de personalități notabile care s-au născut în statul Minnesota.

Oameni
Montana